Евге́ния Андре́евна Шелгуно́ва (род. 3 августа 1997 года, Алатырь, Чувашская Республика, Россия) — российская гимнастка. Мастер спорта России. Член сборной команды Российской Федерации, включена в основной состав в ноябре 2012 года. До этого в 2011 она завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на Спартакиаде учащихся России, а в мае 2012 в юниорской части Чемпионата Европы по спортивной гимнастике стала золотой медалисткой в командных соревнованиях, серебряной в индивидуальном первенстве и бронзовой на брусьях. На Чемпионате России 2013 заняла третье место в командном многоборье (в составе команды ПФО), третье в личном первенстве и первое на бревне.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 EC Brussels 2012 (Juniors), Evgeniya SHELGUNOVA (RUS) — видео на официальном канале UEG на YouTube

Гимнасты России
Чемпионы России по спортивной гимнастике